

Letteratura
 Postumo od opera postuma – opera pubblicata dopo la morte dell'autore

Persone
 Postumo – imperatore romano dell'Impero delle Gallie
 Postumo iunior – figlio del suddetto imperatore
 Marco Vipsanio Agrippa Postumo – figlio di Marco Vipsanio Agrippa
 Gaio Vibio Postumo – politico romano
 Claudio Postumo Dardano – prefetto pretorio dell'impero romano in Gallia
 Stefano il postumo – re, non riconosciuto, di Ungheria
 Giovanni I di Francia detto il Postumo – re di Francia
 Ladislao il Postumo – re di Ungheria e di Boemia

Altro
 Nome postumo – nelle culture orientali, nome assegnato ai membri di una casa regnante
 Postumo – fantomatico album discografico inedito di Lucio Battisti, che sarebbe stato registrato o almeno composto nel periodo precedente alla sua morte